Сен-Пьер () — франкоязычное имя собственное; встречается в виде топонимов, названий и фамилий.

Топоним 
 Сен-Пьер — город на одноимённом острове в Атлантическом океане;
 Сен-Пьер — бывшая столица Мартиники, уничтоженная извержением вулкана Мон-Пеле в 1902 году;
 Сен-Пьер — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Сен-Пьер — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна.
 Сен-Пьер — коммуна в регионе Валле-д’Аоста (Италия).
 Сен-Пьер — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Сен-Пьер — коммуна во Франции, в департаменте Марна.
 Сен-Пьер — кладбище в г. Марселе (Франция).
 Сен-Пьер — коммуна во Франции, в департаменте Нижний Рейн.
 Сен-Пьер — коммуна во Франции, в департаменте Юра.
 Остров Сен-Пьер — остров на реке Ду в историческом центре Безансона.
 Сен-Пьер — остров в архипелаге Внешние Сейшельские острова.
 Сен-Пьер — остров в архипелаге Сен-Пьер и Микелон.
 Сен-Пьер — департамент Реюньон
 Сен-Пьер — департамент Мартиника
 Сен-Пьер — город, административный центр французского владения Сен-Пьер и Микелон, на острове Сен-Пьер.

Персоналии 
 Сен-Пьер, Жак-Анри (1737—1814) — французский писатель, путешественник и мыслитель, автор знаменитой повести «Поль и Виржини».
 Сен-Пьер, Жорж (род. 1981) — канадский боец  смешанных боевых искусств.
 Сен-Пьер, Ким (род. 1978) — канадская хоккеистка.
 Сен-Пьер, Макс (род. 1980) — канадский бейсболист
 Сен-Пьер, Наташа (род. 1981) — канадская франкофонная поп-певица, представительница Франции на Евровидении-2001.
 Сен-Пьер, Шарль (1658—1743) — французский публицист.

См. также